Wasabi peut désigner :
 Wasabi, plante utilisée comme condiment dans la cuisine japonaise.
 Wasabi, film franco-japonais de 2001 réalisé par Gérard Krawczyk et produit par Luc Besson.
Le premier CD single de Lee Harding s'appelle Wasabi/Eye of the Tiger, numéro 1 en Australie en 2005.
Le groupe Cibo Matto a également une chanson inspirée par le wasabi, Sci-Fi Wasabi.
Wasabi est le nom d'un magazine gratuit sur la gastronomie japonaise.

Notes et références